

Вельґе — гміна в Ліпновському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Вельґе — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вельґе — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вельґе — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Вельґе — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства